Het ATP-toernooi van Metz 2014 (met de officiële naam Moselle Open 2014) werd gespeeld van 15 tot en met 21 september 2014. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van het Parc des Expositions de Metz Métropole in de Franse stad Metz.

Het enkelspel werd gewonnen door David Goffin. Hij versloeg in de finale João Sousa met 6-4 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Mariusz Fyrstenberg en Marcin Matkowski. Zij versloegen in de finale Marin Draganja en Henri Kontinen met 6-7(3), 6-3 en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz